Dohren kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Dohren, Harburg – kommun, Landkreis Harburg, Niedersachsen, 
 Dohren, Emsland – kommun, Landkreis Emsland, Niedersachsen,